Cleveland County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Cleveland County (Arkansas)
Cleveland County (North Carolina)
Cleveland County (Oklahoma)